Minty, un village polonais dans le powiat de Bartoszyce.
 Minty, la super-héroïne du film réalisé par Eugene Baldovino en 2009.
 Mado Minty, actrice et danseuse française